A Zengő Motorsport egy magyar  autóverseny csapat, amelyet Zengő Zoltán csapatmenedzser, gyorsasági autóversenyző alapított. Jelenleg a Nemzetközi Automobil Szövetség irányítása alá tartozó Túraautó-világkupában (WTCR) vesznek részt Robert Huff és Nagy Dániel révén. 

Zengő 1996-ban alapította meg csapatát, amely a 2000-es évek elejére Magyarország egyik vezető, autósporttal foglalkozó vállalkozása lett. A gárda 1997–2008 között részt vett az MNASZ Autós Gyorsasági Országos bajnokságban, úttörő szerepet vállalt az Opel Astra kupa, valamint a Renault Clio kupa megszervezésében és versenyautókkal való ellátásában. A csapat 2009-ben kiterjesztette tevékenységi körét a spanyolországi központú SEAT León szuperkupa, valamint a Túraautó-Európa-bajnokság futamaira is.

Története

MNASZ Autós Gyorsasági Bajnokság
A Zengő Motorsportot Zengő Zoltán alapította 1996-ban, eredetileg azzal a céllal, hogy saját versenyzői pályafutását támogassa az MNASZ Autós Gyorsasági Országos Bajnokságban. Ennek első eredményeként Zengő 1998-ban abszolút bajnoki címet nyert egy Mercedes DTM Evo versenyautóval. A kezdeti sikerek után a csapat kiterjesztette tevékenységi körét, és a hazai autósport-iparág meghatározó szereplője lett. A csapat 2001-ben átvette az Opel Astra Kupa szervezését. A bajnokság átalakításának köszönhetően a versenysorozat 2005 végéig futott, számos tehetséges magyar autóversenyzőnek jelentett ugródeszkát. Mérföldkövet jelentett a 2003-as szezon, amikor az istálló elindította első önálló márkakupáját, a Shell V-Power Renault Clio kupát, amelyhez a csapat műhelyében építettek összesen 40 versenyautót. A Cliók 2009 végéig az országos bajnokság részesei voltak, 2003-ban és 2004-ben pedig a Formula–1 magyar nagydíj betétprogramjaként is versenyeztek a Hungaroringen.

AdRenaline Racing Team
2003-ban kezdődött a csapat és a Porsche Hungaria együttműködése is, amelynek keretein belül megalakult az AdRenaline Racing Team. A csapat Zengő Zoltánt indította az első generációs SEAT León Supercopa versenyautó volánja mögött, mielőtt a versenyző-csapatfőnököt megválasztották az MNASZ Autós Gyorsasági Szakágának vezetőjévé. Megbízatása okán Zengő 2007 végéig tartózkodott a magyarországi versenyzéstől, de a SEAT márkával kiépített együttműködés fennmaradt, így 2007-ben lehetővé vált a SEAT León Szuperkupa első idényének megszervezése. 
Magyarország negyedikként csatlakozott a nemzeti SEAT-bajnokságok táborához. A Zengő Motorsport szervezésében két sikeres bajnoki idény zajlott le, mielőtt a gazdasági világválság következményei miatt lecsökkent a nevezők száma. A nehéz gazdasági helyzet ellenére az egyesület 2008-ban a tapasztalt Wéber Gábor és a feltörekvő Michelisz Norbert részvételével benevezett az először megrendezett SEAT León Európa-kupába.

SEAT León Európa-kupa (2008–2009) 
A Zengő Motorsport akkor bizonyította be, hogy képes nemzetközi szinten is sikereket elérni, amikor Wéber Gábor, majd Michelisz Norbert is futamgyőzelmeket aratott a SEAT León Európa-kupában. Az Európa-kupa monzai versenyen elért eredményének köszönhetően Michelisz az FIA túraautó-világbajnokság első magyar indulója lett a 2008 októberében, Japánban megrendezett viadalon. A 2009-es szezonban a gárda intenzív versenyprogramot folytatott három különböző európai márkakupában. Az idény végén Michelisz elhódította a SEAT León Európa-kupa bajnoki címét, ezzel kiérdemelte az indulás lehetőségét a Túraautó-Európa-bajnokságban, illetve visszatérhetett a Túraautó-világbajnokságba is.

Zengő Dension Team (2010–2011) 

A 2010-es szezon soha nem látott kihívást hozott a Zengő Dension Team névre átkeresztelt csapat számára: gárda az FIA Túraautó-világbajnokság mezőnyének állandó résztvevője lett. A csapat Michelisz Norbert jóvoltából elhódította a 2009-es Rookie Challenge (az újoncok számára kiírt kupa) trófeát, valamint összetett győzelmet szerzett a 2010-es makaói második futamon. Ez volt a magyar pályaversenysport első világbajnoki futamgyőzelme. A csapat Wéber Gábor révén megszerezte második bajnoki címét a SEAT León Európa-kupában, valamint futamgyőzelmet ért el a spanyol SEAT León Kupában, Kiss Norbert vezetésével.

A csapat új versenyautója, egy BMW 320 TC késői megérkezése miatt csak a 2011-es szezon második versenyén, a belgiumi Zolderban álltak először rajthoz a WTCC-ben. Michelisz Monzában a negyedik és hetedik helyen végzett, majd a Hungaroringen megszerezte a csapat szezonbeli legjobb eredményét: második lett. A magyar versenyző ezt követően negyedik lett Portóban, vezető helyről kiesett Oscherslebenben és a második helyért csatázva megpördült Valenciában, végül hatodik lett. Az idény végén Michelisz a bajnokság 9. helyén végzett, hasonlóan 2010-hez.

Utolsó szezon a BMW-vel (2012)
Ebben az idényben ismét Zengő Motorsport néven indult a kétautósra kiegészült csapat, Michelisz mellett ugyanis hat versenyen Wéber Gábor is rajthoz állt, szintén BMW 320 TC-vel. A csapat legjobb eredménye Michelisz ragyogó győzelme volt a Hungaroringen, 70 ezer magyar rajongó előtt - utóbbi nézőrekord a WTCC történetében. Emellett egy bravúros harmadik, illetve második helyet is szerzett a sonomai pályán. Michelisz az idény végén megnyerte a privát indulók számára kiírt Yokohama Drivers Trophyt, a spanyol Pepe Oriolát és az olasz Stefano D'Astet megelőzve, ezzel a magyar autósport első világbajnoki kupagyőztese lett. A csapat 101 ponttal az ötödik helyen végzett a privát csapatok rangsorában. Wéber legjobb eredménye a 9. hely volt a Slovakiaringen megrendezett első futamon, ezzel a bajnokság 23. helyén végzett, 3 ponttal.

Honda Civic WTCC (2013–2017) 

2013 januárjában a csapat bejelentette, hogy a bajnokságban az előző idény végén bemutatkozott, az olasz JAS Motorsport által felkészített Honda Civic WTCC versenyautóval áll rajthoz, Michelisz Norberttel. A Zengő Motorsport továbbra is privát csapat marad, de szoros technikai együttműködést alakítanak ki a Honda gyári WTCC-alakulatával.

Eredmények

Túraautó-világbajnokság

Túraautó-világkupa 

* A szezon jelenleg is zajlik.
^ A csapat az idényben vendégpilótákat indított, ezért nem részesülhettek bajnoki pontokban.

TCR nemzetközi sorozat

 Ficza Ferenc a 2017-es szezon többi nagydíján a Zele Racing színeiben szerepelt.

TCR Európa-kupa

TCR kelet-európai kupa

* A szezon jelenleg is zajlik.

Források
 Hivatalos honlap

Jegyzetek 

Magyar autóversenyzés